Софи Бэтши́ба Тэ́тчер (; род. 18 октября 2000 г., Чикаго ) – американская актриса. В большом кино дебютировала в американском научно-фантастическом фильме 2018 года «Перспектива». Тэтчер участвовала в таких театральных постановках, как Oliver, Seussical, The Diary of Anne Frank, и The Secret Garden. Она также играет Нэтали в сериале «Шершни» () и Дрэш, лидершу группы людей-киборгов, в сериале «Книга Бобы Фетта».

Жизнь и карьера 

Тэтчер выросла в небольшом городке Эванстон в штате Иллинойс. Она начала заниматься пением и играть на сцене, когда ей было четыре. Софи Тэтчер посещала школу исполнительных искусств при музыкальном театре, и её опыт выступлений на камеру привёл к тому, что она стала больше заниматься актёрством, чем пением.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

  

Киноактрисы США